Ориста́но (, ) — коммуна в Италии на острове Сардиния, которая является столицей провинции Ористано и одним из портов западного побережья острова Сардиния.

Население составляет 32 454 человека (2008 г.), плотность населения — 389 чел./км². Занимает площадь 85 км². Почтовый индекс — 9170. Телефонный код — 0783.

Покровителем населённого пункта считается святой Архелай, празднование 13 февраля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.oristano.it/

См. также 
 Юдикат Арборея

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/ 

Ористано
Города Сардинии